O Campeonato Carioca de Basquete de 1988 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.

Classificação

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações externas 
Site Oficial da BasketRio

1988
Basquetebol de 1988 no Brasil